Miejscowości w USA:
 Little Sioux – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Little Sioux (ang. Little Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Little Sioux (ang. Little Sioux Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury